Jaboticaba peut faire référence à :

Le Jaboticaba, un petit arbre à fruits,
Jaboticaba (Rio Grande do Sul), une municipalité du Brésil.